Есько́в — русская фамилия; имеет женскую форму Еськова.

Известные носители 
 
 Еськов, Дмитрий Павлович (1922—2000) — советский офицер, танкист-ас, участник Великой Отечественной войны.
 Еськов, Евгений Константинович (1938—2023) — российский энтомолог, физиолог. Доктор биологических наук, профессор.
 Еськов, Кирилл Юрьевич (род. 1956) — российский писатель-фантаст и палеонтолог.
 Еськов, Никита Николаевич (род. 1983) — российский шоссейный и трековый велогонщик.
 Еськов, Митрофан Фёдорович (1910—1988) — Герой Социалистического Труда.
 Еськов, Пётр Матвеевич (1914—2000) — советский поэт, публицист, переводчик.

Еськова

Топоним 
 Еськов — хутор, Тимский район, Курская область, Россия

См. также 
 
 Еськовы (дворянский род)
 Эськов